Andreae oder Andreä ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Achilles Andreae (1859–1905), deutscher Geologe und Paläontologe
 Albert Andreae de Neufville (1854–1940), deutscher Bankier
 Abraham Andreae (1819–1875), deutscher Maschinenbauingenieur 
 Anna Katharina Maria Andreae (* 1945), deutsche Kinderbuchautorin, siehe Anna Katharina Maria Model
 Antonius Andreae († 1320), deutscher Franziskaner und Theologe

 Bernard Andreae (* 1930), deutscher Archäologe
 Bernd Andreae (1923–1985), deutscher Agrarwissenschaftler und Agrargeograph
 Charles Andreae (1874–1964), Schweizer Bauingenieur
 Christoph Andreae (1735–1804), deutscher Unternehmer
 Christoph Andreae (Seidenfabrikant) (1665–1742), deutscher Seidenfabrikant
 Clemens August Andreae (1929–1991), österreichischer Nationalökonom
 Daniel Gottlieb Andreae (1711–1778), preußischer Beamter

 Edith Andreae (Edith Rathenau; 1883–1952), deutsche Salonière
 Frieda Andreae (1840–nach 1922), deutsche Schriftstellerin
 Friedrich Andreae (1879–1939), deutscher Historiker

 Fritz Andreae (Franz Friedrich Andreae; 1873–1950), deutscher Bankier
 Gabriele Andreae (* 1933), deutsche Schriftstellerin und Germanistin
 Georg Andreae (1888–1983), deutscher Landesrat
 Gert Andreae (1927–1972), deutscher Schauspieler
 Gustav Adolph Andreae-Graubner (1812–1892), deutscher Politiker, Freie Stadt Frankfurt
 Hans Andreae (1908–1978), Schweizer Pianist, Cembalist und Organist
 Hans-Georg Andreae (1934–2014), deutscher Landwirt und Verbandsfunktionär
 Heinrich Volkmar Andreae (1817–1900), deutsch-schweizerischer Apotheker
 Hermann Andreae (1846–1925), deutscher Bankier
 Hermann Victor Andreae (1817–1889), deutscher Theologe, Arzt, Philosoph, Jurist und Sprachwissenschaftler
 Hieronymus Andreae († 1556), Nürnberger Drucker, Form-, Stempel- und Münzeisenschneider
 Illa Andreae (1902–1992), deutsche Schriftstellerin
 Jakob Andreae (1528–1590), deutscher lutherischer Theologe
 Joachim Andreae (~1586–1655), niederländischer Politiker, Diplomat und Richter

 Jean Valentin Andreae (1841–1915), deutscher Bankier
 Julian Voss-Andreae (* 1970), deutscher Bildhauer

 Kerstin Andreae (* 1968), deutsche Politikerin (B'90/Grüne)
 Laurentius Andreae (um 1470–1552), schwedischer Reformator
 Lucrèce Andreae (* 1988), französische Animationsfilmerin
 Marc Andreae (* 1939), Schweizer Dirigent und Herausgeber
 Maria Andreae (1550–1632), deutsche Apothekerin
 Meinrat Andreae (* 1949), deutscher Mineraloge
 Novella Andreae (1312–1333, 1346 oder 1366), bolognesische Juristin
 Otto Andreae (1833–1910), deutscher Industrieller und Kunstmäzen
 Paul Christoph Gottlob Andreä (1772–1824), deutscher Rechtswissenschaftler
 Paul von Andreae (1850–1922), deutscher Industrieller und Gutsbesitzer
 Philipp Jakob Andreä (* 1690), Stadtschreiber in Blaubeuren
 Sally Andreae (* 1960), britische Ruderin
 Sam Andreae, britischer Improvisationsmusiker
 Samuel Andreae (1640–1699), deutscher lutherischer Theologe
 Stefan Andreae (1931–2011), deutscher katholischer Theologe
 Susanne Andreae (* 1964), deutsche Ärztin und Autorin
 Sybrand Johannes Fockema Andreae (1844–1921), niederländischer Rechtshistoriker
 Tobias Andreae (1823–1873), deutscher Historien-, Genre- und Landschaftsmaler
 Ursula Andreae (1904–1987), deutsche Schriftstellerin, Übersetzerin und Verlegerin, siehe Ursula von Mangoldt-Reiboldt
 Volkmar Andreae (1879–1962), Schweizer Dirigent und Komponist

Siehe auch 
 Villa Andreae, Villa in Königstein im Taunus

Weblinks 
 Andreae bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname